melanż – fikcyjna substancja w uniwersum Diuny
 melanż – kilka pojęć z dziedziny geologii
 melanż – rodzaj tkaniny
 Melanż – polskie wydawnictwo książkowe